Vardadzor peut désigner :
 Vardadzor, une communauté rurale de la région d'Askeran au Haut-Karabagh ;
 Vardadzor, une communauté rurale du marz de Gegharkunik en Arménie ;
 Vardadzor, une communauté rurale de la région de Martakert au Haut-Karabagh.